Палагнюк — українське прізвище-метронім, походить від імені Палажка.

 Палагнюк Василь Васильович — український футболіст.
 Палагнюк Володимир (Джек Паланс) (; 18 лютого 1919 — 10 листопада 2006) — американський кіноактор українського походження, лауреат премії «Оскар».
 Палагнюк Володимир Миколайович — голова Державної пенітенціарної служби України з серпня 2014 року.
 Палагнюк Ігор Миколайович (* 1966) — генерал-майор (серпень 2017) Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Палагнюк (Поланік) Чак (; 21 лютого 1962) — американський сатиричний письменник українського походження, відомий за романом «Бійцівський клуб».

Примітки 

Українські прізвища